Cossyphus Valenciennes,1839 – synonim rodzaju ryb Bodianus z rodziny wargaczowatych (Labridae)
 Cossyphus McClelland, 1844 – synonim rodzaju ryb Clarias z rodziny długowąsowatych (Clariidae)